Giffard ist der Familienname von:

 Giffard (Adelsgeschlecht), einer anglonormannischen Adelsfamilie
 Emile Giffard, französischer Apotheker und Likörhersteller
 George Giffard (1886–1964), britischer General
 Godfrey Giffard († 1302), englischer Lordkanzler und Bischof von Worcester
 Hardinge Giffard, 1. Earl of Halsbury (1823–1921), britischer Anwalt, Politiker und Lordkanzler
 Hardinge Giffard, 2. Earl of Halsbury (1880–1943), britischer Offizier, Peer und Pionier der Operations Research
 Henri Giffard (1825–1882), französischer Ingenieur und Luftfahrtpionier

 Nicolas Giffard (* 1950), französischer Schachspieler
 Pierre Giffard (1853–1922), französischer Journalist, Chefredakteur und Promoter
 Walter Giffard († 1279), Kanzler von England und Erzbischof von York

Giffard bezeichnet:
 Giffard (Unternehmen), französischer Sirup- und Likörhersteller
 Giffard Cove, eine nach Henri Giffard benannte Bucht im Grahamland, Antarktika